José Prudencio Padilla (1784-1828), amiral colombien et leader indépendantiste d'Amérique du Sud ;
 José Padilla Sánchez (1889-1960) , compositeur espagnol ;
 José Padilla (1970-), terroriste américain ;
 José Padilla (1955-2020), disc jockey espagnol.